Дальневосто́чный леопа́рд, или аму́рский леопа́рд, или аму́рский барс, или восточносиби́рский леопа́рд, или устар. маньчжу́рский леопа́рд () — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, один из подвидов леопарда. Длина тела составляет 107—136 см. Вес самцов — до 50 кг, самок — до 42,5 кг. Распространён в области горных хвойно-широколиственных и дубовых лесов Дальнего Востока, в районе стыка границ трёх стран — России, Китая и Северной Кореи.

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда и самая редкая из всех больших кошек планеты: по данным 2022 года, в дикой природе в России сохранилась 121 особь на территории национального парка «Земля леопарда» и от 8 до 12 в Китае. Благодаря усилиям государства и работе природоохранных организаций, в частности национального парка «Земля леопарда», с начала века популяция дальневосточного леопарда в России выросла уже более чем в три раза, с около 35 до 121 особи. 

В настоящее время дальневосточные леопарды заселили практически все пригодные местообитания на юго-западе Приморского края (520 000 га), расселились в сопредельные с Россией территории Китая (около 150 000 га), в три раза расширив ареал подвида. Рост численности дальневосточных леопардов позволяет возвращаться кошкам на свои исконные территории в России. В 2022 году впервые в истории самая редкая в мире крупная кошка была зафиксирована фотоловушками вблизи Уссурийского заповедника, более чем в 40 километрах от национального парка «Земля леопарда», где находится ядро популяции.

В XX веке вид внесён в Красную книгу МСОП, Красную книгу России, Красный список МСОП и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также ряд других охранных документов. Охота на леопарда запрещена с 1956 года.

Другие дикие животные, падальщики и хищники, не представляют для леопарда особой опасности или сильной пищевой конкуренции. Из домашних животных для него опасны собаки, являющиеся как охотниками, так и пищевыми конкурентами леопарда.

Человек наносит вред популяции дальневосточного леопарда браконьерством, уничтожением животных, которыми питается леопард, и разрушением территорий, на которых он проживает. Кроме этого, леопардам грозят негативные результаты инбридинга, возникающего из-за малочисленности популяции подвида.

Этимология названия 
Современное научное название рода Panthera происходит из латинского языка через  pánthēr. Последнее, в свою очередь, возможно, происходит от  pan («все») и  («животное»). Однако более вероятно, что оно происходит из индо-иранского слова «пандараб», означающего «бело-жёлтый, бледный», которое было заимствовано греческим языком. Видовой эпитет  происходит от  pardos (самец пантеры), связанного с санскритским  («змея, лев, пантера»). Подвидовой эпитет  означает «восточный» и указывает на географическое место обитания подвида.

В древности считалось, что леопард является гибридом льва и пантеры, что отразилось в его названии — объединение  leōn («лев») и  pardos. Название «барс» происходит от слова prassun, обозначавшего леопарда в языке хатти (возможном предке абхазского и адыгских языков); оно присутствует в русском народном и литературном языке по крайней мере с XVI века. По мнению Макса Фасмера слово «барс» заимствовано из туркм., хивинск., др.-тюрк., уйг. bars «тигр, пантера, рысь» (Радлов 4, 1158, 1457); ср. тур., тат. pars. Эпитеты «амурский» и «дальневосточный» также отображают географическое место обитания подвида.

История изучения 

Дальневосточный леопард упоминается в договоре 1637 года между Кореей и Китаем, по которому корейцы должны были посылать Китаю ежегодно 100—142 шкуры леопардов.

Впервые дальневосточный леопард был описан в качестве самостоятельного вида под названием Felis orientalis немецким натуралистом и орнитологом Германом Шлегелем в 1857 году на основании шкуры, добытой в Корее. В 1961 году в работе Ингрид Вайгель () было опубликовано современное название таксона — Panthera pardus orientalis.

Одни из первых сведений о дальневосточном леопарде имеются в путевых заметках известного русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского и Михаила Ивановича Янковского.

В форме отчётов о путешествиях информация об дальневосточном леопарде в несистематизированном виде поступала вплоть до 1960-х годов. И только лишь в 1972 году все имеющиеся на тот момент сведения об этом редком животном обобщены в монографии Владимира Георгиевича Гептнера и Аркадия Александровича Слудского.

Дальнейшие детальные исследования ареала, питания, численности, социальной организации, размножения, других аспектов биологии, структуры и популяции дальневосточного леопарда проведены Дмитрием Григорьевичем Пикуновым (1976 год), а затем в 1986 году Виктором Григорьевичем Коркишко. В 1992 году по итогам данных фундаментальных работ издана монография «Леопард Дальнего Востока», в которой представлены наиболее полные имеющиеся современные данные о дальневосточном леопарде.

На территории России в 1993—1998 годах осуществлялся проект изучения дальневосточного леопарда, в котором основное внимание уделялось исследованиям размеров и структуры участка обитания леопардов с использованием ошейников с УКВ-передатчиками.

Филогения 
Предки леопарда как вида в целом, наряду с предками других представителей рода Panthera, отделились от общего предка около 11 млн лет назад. При этом первый прямой предок вида, согласно ископаемым остаткам, появился около 3,8 миллиона лет назад. Молекулярно-филогенетические данные, полученные с использованием различных методов, подтверждают тесные родственные связи между представителями рода Panthera и доказывают, что вид «леопард» отделился от общей предковой линии позднее тигра и ирбиса. Прямой предок вида возник в Азии, а впоследствии мигрировал и расселился по территории Африки. Ископаемые остатки предков леопарда были найдены в отложениях возрастом от 2 до 3,5 млн лет назад. Современный леопард, как биологический вид, предположительно возник и развивался в Африке около 470—825 тысяч лет назад, а затем распространился в Азию 170—300 тысяч лет назад.

Филогенетический анализ подвидов леопарда показал, что три восточноазиатских подвида образуют монофилетическую группировку, в которой дальневосточный леопард последовательно сгруппирован с подвидом Panthera pardus japonensis (северо-китайский леопард), а вместе они образуют сестринский таксон с подвидом Panthera pardus delacouri (индокитайский леопард). Генетические и филогенетические данные свидетельствуют о том, что дальневосточный леопард произошёл от северо-китайского подвида, который в свою очередь — от индокитайского. Все перечисленные три подвида являются наиболее молодыми в эволюционном плане.

Также ископаемые остатки леопардов, датированные плейстоценом, обнаружены на территории Японии, однако их подвидовая принадлежности остаётся неопределённой.

Ниже представлена кладограмма предполагаемой филогении в целом рода Panthera по Mazák, Christiansen и Kitchener (2011) и отдельных подвидов леопарда по Uphyrkina, Johnson et. al (2001).

Описание 

У дальневосточного леопарда стройное и очень гибкое тело, мускулистое, вытянутое, несколько сжатое с боков. Хвост длинный, составляет больше половины всей длины тела. Лапы относительно короткие, но сильные. Передние лапы мощные и широкие. Когти светлые, воскового цвета, сдавлены с боков, сильно изогнуты, очень острые. На передних лапах их длина по наружной дуге достигает 55 мм. На задних лапах когти меньше и являются не столь острыми. Половой диморфизм как таковой отсутствует, и половые различия выражаются только в меньших размерах тела и более лёгком строении черепа самок.

Размеры самцов: длина тела 107—136 см, длина хвоста 82—90 см, длина задней ступни 24—27 см, высота в плечах (холке) 64—78 см. Вес самцов среднего размера — 32 кг, крупного самца — 53 кг. Вероятно, самцы могут достигать 60 кг. Вес самок составляет 25—42,5 кг. В неволе отдельные особи доживали до 21 года, в природе продолжительность жизни значительно меньше — 10—15 лет.

Мех мягкий, густой, относительно короткий (на спине 20—25 мм, зимой — 50 мм; на брюхе 70 мм) и плотно прилегающий, не пышный даже в холодное время года. В зимнем мехе общий фон окраски варьирует от светло-жёлтого до насыщенного желтовато-рыжего с золотистым оттенком или красновато-жёлтого. По бокам и на наружной стороне ног окраска светлее. Цвет основного фона меха зимой бледнее и тусклее, чем летом. По общему фону разбросаны многочисленные чёрные пятна, двух типов: сплошные и в виде кольцевых фигур — т. н. «розетки». В центре последних находится светлое поле, более или менее соответствующее по окраске цвету основного фона меха. По бокам тела розетки достигают размера до 5 х 5 см. На передней части морды пятен нет, только в области вибрисс имеются небольшие отметины и тёмное пятно в углу рта. На щеках, на лбу, между глазом и ухом, по верху и бокам шеи находятся в основном мелкие сплошные чёрные пятна, слегка удлинённые на верхней стороне шеи. Тыльная сторона ушей чёрная. Кольцевые пятна располагаются на спине и боках тела животного, выше лопаток и на бедре. Вдоль хребта они обычно имеют вытянутую форму либо же образуют узор из крупных вытянутых кольцевых и сплошных пятен. Сплошные тёмные пятна на шкуре располагаются на всех частях тела, где нет кольцевых пятен, а также присутствуют в большем или меньшем количестве вместе с кольцевыми. Конечности и живот покрыты сплошными пятнами. Пятна на наружной стороне ног — наверху крупные, а книзу становятся более мелкими, на кистях и ступнях представляют собой лишь мелкие крапинки. Хвост сверху, частично и снизу покрыт крупными кольцевыми или сплошными пятнами.

Подобная пятнистая окраска является частным случаем расчленяющей или дизруптивной окраски, которая представляет собой вид покровительственной окраски животных. Благодаря наличию пятен, нарушается зрительное впечатление о контурах тела животного, из-за чего оно становится незаметным либо мало заметным на фоне окружающей среды. Расположение пятен является уникальным у каждой особи аналогично отпечаткам пальцев у людей. Данная особенность иногда используется исследователями для идентификации в дикой природе отдельных особей, за которыми ведётся наблюдение. Основной функцией такой окраски является маскировка хищника при охоте.

Голова относительно небольшая, округлая. Лоб выпуклый, лицевые части головы умеренно вытянуты. Уши небольшие, закруглённые, поставлены широко. Глаза небольшие, зрачок круглый. Грива или удлинённые волосы в верхней части шеи и на щеках (баки) отсутствуют. Вибриссы представлены чёрными, белыми и наполовину чёрными наполовину белыми упругими волосами длиной до 110 мм. Череп в целом массивный, относительно низкий, довольно вытянутый, с нешироко расставленными скуловыми дугами, носовые кости удлинённые, равномерно суживаются сзади.

Взрослый леопард, как и большинство других кошачьих, имеет 30 зубов. На верхней и нижней челюсти по 6 резцов, 2 клыка; на верхней челюсти — по 3 премоляра и 1 моляр; на нижней челюсти — по 2 премоляра и 1 моляр. Зубная формула: . Клыки относительно тонкие у основания, но при этом длинные и острые. Длинный и подвижный язык оснащён по бокам особыми бугорками, которые покрыты ороговевшим эпителием и позволяют отделять мясо от скелета жертвы. Эти бугорки также помогают при «умывании».

Биология и экология

Территориальное поведение 

Дальневосточный леопард является одиночным, преимущественно ночным зверем. Пространственное положение участков обитания не зависит от сезона и остается неизменным на протяжении всего года. Размер участка самца в среднем 238 км² — 316 км², максимально до 509 км², у самок, как правило, в 4—6 раз меньше — в среднем 107—128 км². Свой индивидуальный участок, как и постоянные тропы и убежища для выводка, леопард использует на протяжении множества лет. Размер участка зависит от: возраста и пола леопарда, сезона года (летом участок меньше, чем зимой), рельефа и количества главных кормовых объектов на участке. Наименьший участок у лактирующих самок, его величина не больше 10 км². У самок с годовалыми котятами участок достигает 25—40 км², а с котятами большего возраста и молодых барсов-одиночек его размер может достигнуть 100—250 км². Наибольшего размера достигают участки половозрелых самцов.

Взрослые самцы из года в год населяют свои индивидуальные участки обитания. Участки разных леопардов могут совпадать друг с другом по своим границам, а одной постоянной горной тропой могут одновременно пользоваться несколько леопардов. Единоличное владение участком основывается на охране его центральной части, а не его границ. Молодые самцы преимущественно кочуют по участкам обитания резидентных самцов, охотятся на их территории и не подвергаются нападению до тех пор пока не начинают метить территорию. В большинстве конфликтных ситуаций леопарды ограничиваются использованием угрожающих поз и звуков. Однако, возможны и прямые столкновения, которые могут закончиться гибелью более слабого самца. Участки обитания самок также не перекрываются друг с другом. Участки территориальных самцов целиком или частично перекрываются с территориями обитания двух-трёх взрослых самок. Взрослые самцы практически не заселяют малопродуктивные охотничьи участки самок, которые, преимущественно, заселяются молодыми леопардами.

Как и в других частях видового ареала, у дальневосточного подвида леопарда социальные взаимоотношения и пространственное размещение животных на участках обитания определяются, преимущественно, при помощи коммуникативной системы. Она включает в себя визуальные метки, метки запахом и вокализацию. К визуальным меткам относятся задиры на стволах стоячих и поваленных деревьев, взрыхления почвы либо снега, а также следовая цепочка. К меткам запахом относятся экскременты и мочевые метки на земле. Наиболее часто леопарды используют комбинированные метки — мочевые точки или экскременты во взрыхлениях почвы. Животные преимущественно метят не границы своего участка обитания по его периметру, а центральные части своих охотничьих участков, при помощи комбинированных меток.

Охота и питание 

Дальневосточный леопард наиболее активен преимущественно за один — два часа до заката и в первую половину ночи. Зимой в пасмурную погоду может охотиться и днём. На охоту выходит всегда в одиночку, только самки охотятся вместе с подросшими котятами. Охоту ведёт на земле, используя, как и другие виды больших кошек, два основных приёма охоты: подкрадывание к добыче и ожидание её в засаде. Тихо подкравшись к добыче на 5—10 метров, он делает резкий рывок и последующую серию прыжков на жертву. Убив крупную добычу, одиночные леопарды живут около её туши 5—7 дней. Если к туше приближается человек, то обычно леопард не проявляет агрессию и, после его ухода, возвращается к своей добыче.

Дальневосточный леопард является хищником и потребляет всё, что может добыть, независимо от размера — начиная от мелких грызунов и заканчивая крупными оленями, а в некоторых случаях, возможно, и медведями. Независимо от сезона года основную долю в рационе дальневосточного леопарда занимают такие копытные как пятнистый олень и сибирская косуля. При их отсутствии повышенную роль в его рационе играют кабаны (в основном поросята) и телята изюбря, однако последний вид длительное время уже не фиксировался на территории обитания амурского леопарда с российской стороны. Благодаря увеличению численности кабанов в районах, где обитает леопард, ему легче пережить зимы, когда косуль мало. При многоснежных зимах он часто использует кабаньи тропы в качестве маршрута или места для засады. Обычно взрослому животному необходима одна взрослая особь копытных на 12—15 дней. При плохих условиях охоты интервал между добычей крупных копытных может достигать 20—25 дней. Барсук и енотовидная собака, являясь второстепенными кормовыми объектами, вместе с тем играют ключевую роль в питании дальневосточного леопарда, даже в холодный период года. В период бескормицы леопард охотится на зайцев, фазанов, рябчиков. Встречались ошибочные сведения об охоте леопарда на лосят, также существуют данные про его охоту на молодых гималайских медведей. Случаи добычи дальневосточным леопардом гималайских медведей были описаны в работах Н. Г. Васильева и В. П. Сысоева. Эти авторы отмечали, что дальневосточные леопарды нападали на молодых, возрастом до двух лет, гималайских медведей. Возможно леопард также добывает медвежат, оставшихся без матери, или питается трупами медведей. В КНР леопард питается горалами (в тех местах, где они ещё уцелели), до своего вымирания в Приморском крае горалы также были добычей леопардов.

Питается разными животными в зависимости от времени года и количества тех или иных видов добычи в месте обитания конкретного леопарда: летом ест гораздо больше беспозвоночных, птиц и мелких млекопитающих, хотя по-прежнему основой рациона являются косули. В осенне-зимний период на долю косули приходится 66,2 % рациона, а остальное составляет кабан (9,1 %), кабарга (7,8 %), пятнистый олень (6,5 %), заяц манчжурский (3,9 %), барсук (2,6 %), енотовидная собака (2,6 %). При недостатке пищи период голодания леопарда может длиться до двух недель.

Большое количество остатков растений в экскрементах леопарда — до 7,6 % (преимущественно злаковых) связаны с их способностью очищать пищеварительный тракт хищных животных. В большинстве случаев леопард поедает траву для очищения желудочно-кишечного тракта от шерсти, преимущественно от своей собственной, проглоченной во время чистки своего меха.

Размножение 
Леопарды размножаются крайне медленно: в 80 % случаев самки рождают 1—2 детенышей, беременность может происходить один раз в три года, а количество способных к размножению самок мало.

Дальневосточные леопарды полигамны. Течка у самок происходит в конце осени — начале зимы. В период течки самка часто мочится. Как и у других кошек, период размножения сопровождается драками и громким рёвом самцов, хотя в обычное время леопард редко подаёт голос, будучи более молчаливым, чем лев и тигр. Во время периода спаривания самцы проявляют наибольший интерес к самкам с взрослеющими, готовыми перейти к самостоятельной жизни котятами. В период размножения самцы ищут контакты с самками, посещают места наиболее вероятного их местонахождения, чаще обычного метят тропы и часто посещаемые леопардами места визуальными метками и метками запахом. Спаривание обычно происходит в январе, в некоторых случаях до того, как распадается предыдущий выводок самки и даже в присутствии молодых особей. Логово устраивается самкой, как правило, в пещерах и расщелинах.

После 90—105 дневной беременности появляются детёныши. Обычно в одном выводке 1—4 детеныша, при этом у самок, обитающих на территории КНР обычно бывают 3—4 детеныша в выводке, а у самок из Приморского края 1—3. Роды происходят часто, но смертность детёнышей крайне высока. Котята рождаются слепыми, покрытыми густой шерстью с пятнистой окраской. Их вес составляет 400—600 грамм. Они прозревают в течение девяти дней после рождения, в среднем на седьмой день. На 12—15-й день котята начинают ползать, в возрасте 35 дней хорошо ходят, а к двум месяцам могут выходить из логова. Воспитанием детёнышей занимается мать.
Котята в возрасте 2—3 месяцев покидают логово и начинают следовать за матерью по территории всего участка обитания, совершая небольшие переходы длиной до 4 км. По достижении возраста в 4—5 месяцев котята становятся способными к более длительным (до 8 км) переходам, но всё ещё нуждаются во временных убежищах, которые уже выбираются самкой менее тщательно. С увеличением возраста котят требовательность самки к подбору для них убежищ снижается. Для котят в младшем возрасте глубокий снег является серьёзным препятствием при передвижении. До 6 месяцев при передвижении по снегу котята преимущественно стараются идти след в след за самкой, а позднее могут передвигаться как за самкой, так и параллельно ей.

Лактация длится у самки от 3 до 5—6 месяцев. Мясо котята начинают есть в возрасте 6—8 недель. По наблюдениям, детёныши с первого посещения добычи с самкой в возрасте 2—3 месяцев уже едят мясо, но при этом самка продолжает кормить их молоком. Начиная с возраста 8 месяцев котята обучаются самкой поиску добычи. В возрасте 9—10 месяцев котята способны совершать самостоятельные переходы. Самцы обычно проявляют самостоятельность раньше самок. По наблюдениям в заповеднике Кедровая падь молодые леопарды в возрасте 11—12 месяцев уже были способны длительные промежутки времени находиться без самки и самостоятельно передвигаться по участку обитания. Котята находятся при самке преимущественно до возраста 13—14 месяцев. Время распада выводка после достижения котятами этого возраста зависит преимущественно от времени появления следующего потомства у самки. К этому сроку молодые леопарды обычно уже покидают мать, но иногда выводок может оставаться при самке и после появления у неё нового потомства.

По мнению А. А. Слудского, по достижении 2—3 года жизни леопарды достигают половой зрелости, самцы немного позже, чем самки. По наблюдениям в зоопарках, половое созревание у самок наступает в период от 20 до 46 месяца, а появление первого потомства у них отмечено в возрасте от 25 до 55 месяцев. Самцы впервые спариваются по достижении возраста 24—35 месяцев. По наблюдениям в заповеднике «Кедровая падь», признаки половой активности у самцов и самок наблюдаются в возрасте 24—26 месяцев.

Самка дальневосточного леопарда с детёнышем были показаны в фильмах «Планета Земля» (эпизоды «От полюса до полюса» и «Сезонные леса») и «Приморье. Земля леопарда».

Смертность, паразиты и болезни 
В заповеднике «Кедровая Падь» в разные годы наблюдалось несколько больных особей дальневосточного леопарда. В 1978 году в нём жил взрослый больной леопард, его болезнь была обнаружена по тусклоте и всклоченности его шерсти, по его следам было заметно, что он припадает на задние лапы. К моменту следующей зимы он уже исчез и после этого не наблюдался, его участок занял другой самец. В 1966 году на территории заповедника застрелили нестарого леопарда с аномально развитым черепом. В 1969 году видели больную самку леопарда, исчезнувшую в тот же год.

У леопардов различными учёными наблюдались следующие паразиты: дигенетический сосальщик , круглые черви: Toxocara mystax, Physaloptera ceputile, Capillaria plica, Uncinaria stenocephala, Spirocerca sp., Eucoleus aerophilus, Gnathostoma spinigerum; трематода Nanophyetus salmicola; кокцидии , Neoliquatula sp.; цестоды — Dipylidium caninum, Taenia hydatigena.

Заражение дальневосточных леопардов нематодой Toxocara mystax может происходить ещё во время внутриутробного развития, благодаря тому, что её личинки обладают способностью проникать через плацентарный барьер и затем локализироваться преимущественно в печени и лёгких плода. Беременная самка может и не иметь в своём организме половозрелых паразитов, а только лишь инкапсулированных личинок в мышцах, почках и прочих органах. Также заражение может происходить путём заглатывания инвазионных яиц с травы, с земли и при поедании заражённых мышевидных грызунов, которые являются резервуарными хозяевами.

Отношения с дикими и домашними животными

Дикие животные

Другие хищники 
Несмотря на популярную в науке точку зрения, что тигры являются одними из врагов леопардов, конкретно дальневосточному подвиду амурский тигр не угрожает. Эти виды часто сосуществуют на одной и той же территории и, хотя тигр при возможности всегда атакует леопарда, тот, за счёт своей ловкости и умения взбираться на деревья, легко избегает опасности. В результате единственного зафиксированного нападения тигра на леопарда, атакованная самка спаслась на дереве. Пищевыми конкурентами тигр и леопард также не являются: единственным животным, на которого охотятся оба эти вида, является пятнистый олень. Однако численность этих животных в местах обитания велика и увеличивается даже на тех территориях, где на них охотятся и тигры, и леопарды. При этом у тигра имеется более обширный охотничий ареал и меньшая плотность популяции, в результате чего он оказывает меньшее влияние на состояние популяции пятнистого оленя, чем дальневосточный леопард. Другой хищник тех мест из семейства кошачьих — обыкновенная рысь — также не является ни врагом, ни пищевым конкурентом дальневосточного леопарда.

С гималайским медведем у дальневосточного леопарда отношения не враждебные. Случаи нападения этих медведей на леопарда неизвестны, пищевой конкуренции между ними нет. Однако оба вида часто могут претендовать на одни и те же пещеры в качестве убежищ самок с детёнышами. До сих пор не установлено, у кого из видов имеется приоритет при поиске логова. Бурый медведь также является конкурентом леопарда во время поиска логова. Помимо этого, в голодные годы бурые медведи иногда отнимали у леопардов добычу и преследовали их. Однако с учётом того, что данный вид медведей и леопард соприкасаются на малой территории и численность первых на этой территории мала, они не могут причинить большого вреда.

Волк, будучи стайным и крупным хищником, представляет для леопарда опасность, особенно в районах с малым количеством деревьев. Из-за того, что солидную часть рациона волка составляют копытные, в первую очередь косули, он вполне мог бы быть пищевым конкурентом дальневосточного леопарда. Однако в районах проживания дальневосточного леопарда численность волков очень мала. Из-за ограниченных возможностей для контакта этих двух животных они почти не могут влиять друг на друга, ни разу не наблюдалось никакой реакции одного из этих видов на присутствие неподалёку представителя другого вида. На юге Приморского края до 1950—1960-х годов долгое время обитал родственник волка: красный волк. До своего исчезновения в тех местах он мог представлять угрозу дальневосточному леопарду, в Индии красные волки до сих пор являются угрозой местному подвиду леопарда. Вероятно, именно из-за опыта контакта с красным волком дальневосточные леопарды настороженно относятся к собачьим, в том числе к обычному волку и к домашним собакам, которые как раз могут представлять угрозу леопарду. Возможно, по этой же причине, а также из-за сосуществования с амурским тигром, дальневосточный леопард старательно выбирает убежища для своих котят и сторонится открытых пространств, где у него нет возможности использовать единственный способ спасения от потенциальных врагов: деревья.

В итоге, ни один хищник, сосуществующий с леопардом, не оказывает значительного влияния на его популяцию. Риск нападения некоторых хищников на леопарда или его потомство влияет лишь на стационарное распределение леопарда и на тщательность поиска самками убежищ для своих детёнышей.

Падальщики 
Из падальщиков добычу дальневосточного леопарда используют следующие виды: чёрная и большеклювая вороны, белоплечий и белохвостый орланы, беркут и чёрный гриф. Мелкие остатки его добычи поедают и более маленькие птицы: синицы, поползень, сорока и сойка, но они не являются пищевыми конкурентами леопарда. В некоторых случаях остатки добычи дальневосточного леопарда находят и поедают млекопитающие, например: лисица, енотовидная собака, кабан, колонок и амурский кот. Как и мелкие птицы, в основном они поедают пищу леопарда, когда он покидает её и больше не возвращается к ней.

Из падальщиков чаще всего добычей дальневосточного леопарда пользуются вороны, стаи которых в считанные секунды могут обнаружить и уничтожить её. Гриф, беркут и оба орлана, которые зимуют в Южном Приморье, больше любят поедать пищу на открытой территории, однако их также наблюдали в лесистых местностях.

Чтобы падальщики не добрались до его добычи, леопард обычно прячет её в небольших нишах или под кронами деревьев (как стоящих, так и упавших). В результате этого птицам редко удаётся достать её. Если у них это получается, то они усаживаются на деревья по соседству с падалью и ждут, когда леопард уйдет. В таких ситуациях леопард либо не уходит с этого места, пока не доест добычу, либо же днём переносит её в место своего отдыха. Падальщикам удаётся поживиться мясом лишь в тех случаях, когда они находят его при отсутствии леопарда рядом. Как правило, они получают от добычи леопарда лишь куски конечностей, кожи, а также голову (эти части добычи леопард либо поедает в последнюю очередь, либо вообще не ест). При этом птицы едят добычу леопарда только в промежуток с поздней осени по раннюю весну: в холодное время года.

Таким образом, падальщики составляют очень небольшую пищевую конкуренцию леопарду, не оказывая серьёзного негативного влияния на его рацион.

Домашние животные 
Одной из особенностей дальневосточного леопарда является то, что он крайне редко нападает на домашний скот (в районах, где одновременно обитают леопарды и тигры, последние атакуют домашний скот гораздо чаще). Известен случай, когда в Хасанском районе дальневосточный леопард атаковал корову в 1940 году, в том же районе в 1971 году было зафиксировано нападение на молодняк коров, в результате которого один телёнок был убит, а пятеро ранено. В Пограничном районе в 1960 году произошло нападение леопарда на корову. В Лазовском районе в течение 5—6 лет отмечались частые нападения на крупный рогатый скот. При этом, часто леопарду приписывают нападения на домашний скот, которые он не совершал. Широкую огласку получил случай нападения леопарда на двухмесячного телёнка, пасущегося в лесу в районе станции Бамбурово в июне 2015 года.

Дальневосточный леопард часто охотится на домашних собак. При этом, далеко не все нападения связаны с охотой. Часто он атакует собак в случаях, когда у него нет выбора, например, при браконьерской охоте на него, когда браконьеры регулярно используют собак, часто преследующих леопарда или просто случайно оказывающихся рядом с ним. Охотники иногда называли случаи, когда леопард убивал 2—3 собаки, при этом свора из пяти-шести собак почти всегда заставляет леопарда залезть на дерево. В итоге: собаки, особенно когда они в стае, представляют большую опасность для дальневосточного леопарда. Они, вместе с тигром и волком, не дают дальневосточному леопарду спокойно обитать в безлесных районах, в частности, неподалёку от человеческих поселений. Опасность от собак особенно велика с учётом того, что в местах обитания дальневосточного леопарда распространено бродяжничество собак. Как правило, бродяжничают не одичавшие, а обитающие в посёлках и часто даже имеющие хозяев собаки, собирающиеся в стаи специально для охоты на диких животных. Эти стаи заменили волков в радиусе 20—30 километров от человеческих поселений. А с учётом того, что собак гораздо больше, чем диких хищников (несколько десятков — сотен в каждом посёлке), они представляют большую опасность для леопарда. Именно из-за своего количества собаки также являются важными пищевыми конкурентами дальневосточных леопардов, поскольку они также часто охотятся на барсуков, енотовидных собак и диких копытных. Кроме того, собаки не испытывают на себе трудностей борьбы за выживание, сдерживающих активность и регулирующих численность диких животных, вследствие чего они причиняют больший ущерб местной фауне, чем дикие хищники.

Наихудшими являются отношения дальневосточного леопарда и паркового пятнистого оленя. Леопард нападал на этот вид домашних животных с начала пантового оленеводства и продолжает совершать это до нынешнего времени. Причины нападения на парковых оленей различны: дикие предки этих оленей часто были добычей дальневосточного леопарда, в связи с чем эти одомашненные копытные также является для него привлекательной добычей. Кроме того, некоторые оленепарки занимают территории обитания леопарда, в результате чего детёныши леопардов иногда выводятся на территории оленепарков и привыкают приходить туда за добычей. Другие детёныши самостоятельно изучали оленепарки и начинали их посещать. В частности, их часто привлекали беглые олени, концентрировавшиеся вокруг оленепарков. Кроме того, поскольку список диких существ, поедаемых леопардом, уменьшается, то это тоже увеличивает привлекательность оленепарков для леопардов. Постепенно обучаясь пересекать изгородь, они привыкают посещать оленепарки, где им всегда легко найти добычу. Кроме того, оленепарки также привлекают очень старых леопардов, у которых не хватает сил охотиться на диких животных. Ныне существующие оленепарковые заградительные заборы, при должной заботе об их хорошем состоянии, препятствуют леопардам проникнуть на территорию. Поэтому они пользуются случайными удобствами: брешами в ограждении, упавшими на него деревьями, удобно расположенными у забора деревьями, с помощью которых леопард может его перепрыгнуть. По состоянию на 1992 год не было известно случая, когда леопарду удавалось бы пересечь качественно построенный по всем соответствующим правилам строительства таких объектов забор. Известен случай с оленепарком совхоза «Песчаный». До создания оленепарка на месте его расположения было логово, где самки дальневосточных леопардов выводили потомство. Когда на этом месте появился оленепарк, они продолжили приходить на его территорию, причём, хотя их там преследовали, они приводили на эти места и своё потомство и даже употребляли старое логово для выведения детёнышей. В результате этого детёныши дальневосточного леопарда постепенно приобрели опыт посещения территорий оленепарков. Объём ущерба, наносимого леопардами оленепаркам оценить трудно, ибо владельцы этих оленепарков часто завышают полученный ущерб. Далеко не всегда обитание леопардов рядом с оленепарками приводит к истреблению там оленей, в частности, вокруг оленепарка «Кедровский» леопарды обитают почти всегда, но на оленей они нападают не ежегодно.

Ареал 
Исторический ареал дальневосточного леопарда охватывал южные районы Уссурийского края, обширные районы Северо-Восточного Китая (Маньчжурия), а также Корейский полуостров. Существование леопарда на данной территории достоверно известно со времен верхнего плейстоцена.

Леопард способен жить в любых ландшафтах, но избегает населённых или активно посещаемых человеком мест. Его постоянные места обитания — большие горные образования, имеющие уступы, обрывы и выходы, чередующиеся с пологими и крутыми склонами, на которых растут дубовые и кедровые леса, а плотность популяции косуль — не ниже 10 животных на 1000 га, при этом, на территории должны обитать и другие копытные. Наиболее оптимальным местом для его обитания в Приморском крае является середина и конец течения рек, несущих свои воды в Амурский залив и течение реки Раздольная. Эта территория занимает площадь 300—350 тысяч гектаров, а высота над уровнем моря равна примерно 500—700 м и на ней имеется высокая и стабильная популяция копытных. Данные места обитания леопарда имеют неровный рельеф, малые количества снега зимою и покрыты хвойно-широколиственные лесами, в которых произрастают корейский кедр и чёрная пихта.

В XX веке леопарды были распространены в юго-восточной части России, на северо-востоке Китая и на Корейском полуострове. В результате освоения человеком территории ареала леопардов в пределах бывшего СССР, он разделился на три изолированных друг от друга участка и соответственно три популяции, что доказал учёт, произведённый в 1972—1973 годах.

В данный момент дальневосточный леопард обитает только в горно-лесистой местности площадью примерно 10—15 тысяч км², располагающейся между Россией, КНР и КНДР.

Россия 
Литературные исторические данные о распространении подвида на территории Дальнего Востока России являются весьма скудными и отрывочными. Исследователи Амуро-Уссурийского края в середине XIX века отмечали обитание амурского леопарда в различных районах края: долина реки Уссури и более южные по отношению к её бассейну районы. Также имеются указания на встречи с леопардом в окрестностях озера Ханка и по всему Уссурийскому краю в целом. Леопольд Иванович Шренк в своих работах высказывал мнение, что амурский леопард встречается вдоль всего течения Амура вплоть до побережий Японского и Охотского морей и даже на Сахалине. Натуралист, исследователь Сибири и Дальнего Востока Ричард Карлович Маак указывал на обитание этого хищника по бассейну Амура на участке между устьями рек Сунгари и Горин. Имелись указания на редкие встречи с леопардом в юго-восточном Забайкалье в районе Нерчинского завода. Исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев проводил северную границу ареала в Уссурийском крае до начала 1900-х годов от озера Ханка на юг до Уссурийска, а затем на северо-восток до Анучино, к хребту Пржевальского и далее на север по восточным склонам Сихотэ-Алиня вдоль морского побережья до залива Ольги.

На территории России единый ареал дальневосточного леопарда, вероятно, мог быть только лишь в очень далёком прошлом. Уже к середине XIX века началось расчленение территории обитания леопарда на три изолированных участка: территорию современных Ханкайского и Пограничного районов, южную часть Сихоте-Алиня, а также территорию на юго-западе Приморского края — в Надеждинском и Хасанском районах. Проведённый в 1983—1984 году учёт показал, что в России уцелела только одна популяция дальневосточных леопардов, обитающая на востоке Хасанского района. По мере увеличения численности населения и освоения Дальнего Востока, территории, пригодные для обитания дальневосточного леопарда, сокращались, а разрыв между тремя названными выше участками увеличивался.

Пикунов Д. Г. и Коркишко В. Г., помимо юго-западного, выделяли северо-западный (район реки Комиссаровки) и сихотэ-алинский (южная часть Сихотэ-Алиня) участки обитания дальневосточного леопарда. Северо-западный участок утратил своё значение с середины 1970-х годов, так как увеличился фактор антропогенного вмешательства и изменились пути миграций копытных на фоне общего снижения их численности. Анализ следов крупных кошек в конце 1980-х годов на сихотэ-алинском участке показал, что подавляющее большинство из них принадлежит тигру или рыси, единственный обнаруженный след дальневосточного леопарда не позволил достоверно подтвердить его присутствие на данном участке.

До начала XX века дальневосточный леопард обитал на территории Государственного природного заповедника «Уссурийский», где был обычным видом как на территории самого заповедника, так и на прилегающих к нему областях. Однако, в 1930—1940-х годах в Уссурийском заповеднике, как и в других заповедниках, в плановом порядке проводилось уничтожение всех хищных животных, в том числе и леопарда.

В Забайкальском крае имеются отдельные указания охотников на встречу с леопардом (последний раз в 2002 году) и чучело убитого в 1952 году зверя (пойманного недалеко от села Нижняя Верея на реке Аргунь и хранящегося в Читинском краеведческом музее), что послужило основанием включения редкого животного в Красную книгу Забайкальского края.

Разведение в неволе 

Сегодня содержащиеся в неволе дальневосточные леопарды могут быть ценным резервом для сохранения генетического фонда и принять участие в селекционных программах и реинтродукции особей в дикой природе. Большинство особей находятся в зоопарках Европы, Северной Америки и России. Дальневосточного леопарда чрезвычайно трудно разводить в неволе: для спаривания необходимо, чтобы животные были из разных зоопарков, при этом особи часто не нравятся друг другу. Дальневосточных леопардов удалось разводить в заповеднике «Кедровая Падь», а также в Московском и Новосибирском зоопарках.

Все разведённые в неволе леопарды происходят от 10 особей. При этом один из этих леопардов (самый продуктивный, или «основатель № 2»), возможно, не является дальневосточным. Данные, полученные в результате молекулярного исследования ДНК и морфологического анализа позволяют предполагать, что основатель № 2 относится не к дальневосточному, а к северо-китайскому подвиду (P.p.japonensis). Поэтому в разведении поголовья дальневосточного леопарда могут участвовать особи, у которых не более 10-20 % генов «северокитайского» основателя. Имеется 10 чистокровных леопардов, в происхождении которых нет сомнений, 6 из них принадлежат Московскому зоопарку. Исследование Ольги Уфыркиной, сотрудницы Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения РАН, проведённое ей с помощью молекулярных методов, установило чистокровность 100 дальневосточных леопардов.

Для сохранения и разведения дальневосточного леопарда Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов (EAZA) была разработана Европейская программа размножения и сохранения дальневосточного леопарда (ЕЕР). К концу 2010 года в 48 зоопарках содержалось 68 самцов и 46 самок (всего 114 особей).

Попытки искусственного осеменения леопардов не принесли результатов.

Причины и угрозы вымирания

Охота и браконьерство 

В виду своей малой численности дальневосточный леопард никогда не являлся основным охотничьим объектом, и в прошлом добывался преимущественно случайно, во время охоты на копытных. В 1911—1914 годах в Амуро-Уссурийском крае ежегодно убивали 1—2 леопардов, в отдельные годы количество отстрелянных только в Приморье особей достигало 11. В связи с их малым количеством, на них охотились при случае, а в заготовки отправлялись шкуры далеко не всех убитых леопардов. Например, с 1934 по 1965 год на заготовительные пункты Приморского края было отправлено 39 шкур, а количество убитых за аналогичный период было гораздо выше. С 1953 по 1972 год, несмотря на запрет на охоту на леопардов, было уничтожено 58 особей. За период с 1956 по 1976 год было отловлено и отстреляно более 80-и леопардов.

После введения запрета охоты на амурского леопарда имели место браконьерские отстрелы, которые носили целенаправленный характер. Именно браконьерство является одной из основных проблем его сохранения. Причинами браконьерства на леопардов являются спрос на звериные шкуры, которые потом продаются по цене 500—1000 долларов за штуку, и добыча некоторых частей тела леопардов, которые используются в восточной медицине.

В Приморском крае жители соседних государств (в основном, Китая) целенаправленно устраивают нелегальную скупку редких биологических ресурсов, к числу которых относятся шкуры и кости дальневосточных леопардов. Также причиной браконьерства стали безработица и бедность жителей Приморского края.

Кроме того, расставленные на других зверей капканы и петли также представляют угрозу для леопардов. Часто леопардов убивают владельцы оленепарков, поскольку леопарды наносят ущерб поголовью оленей.

Есть несколько известных случаев гибели леопардов от браконьеров. В 2009 году в Нежинском охотничьем хозяйстве была убита беременная самка леопарда. Убитого леопарда нашли благодаря окружившим труп самки воронам. Экспертиза показала, что самка была убита огнестрельным оружием, после чего повреждённые части тела срезали, в попытке скрыть следы огнестрельного ранения. Ещё до этого инцидента в 2004 году, на территории Нежинского охотничьего хозяйства была убита другая самка леопарда. Одной из причин гибели леопардов WWF считает небрежность администрации хозяйства, в результате которой возник наплыв охотников во время очередного охотсезона, а также несоблюдение рекомендаций специалистов по охране леопардов.

Уничтожение кормовой базы 
Для выживания леопардов необходимо сохранение в районах его проживания копытных. За исключением пятнистых оленей, резко увеличивших популяцию в 1980-х годах, копытных в районе проживания леопардов не очень много, а браконьерство, лесные пожары и спортивная охота могут ещё больше уменьшить их количество.

Отсутствие кормовой базы — повсюду между посёлками находятся большие участки земли, используемые для сельскохозяйственных работ; территории, не вовлечённые напрямую в сельскохозяйственный оборот, подвержены в большей или меньшей степени воздействию человека (регулярные палы, неконтролируемая охота). Численность копытных, основной добычи леопарда, повсеместно крайне низка.

Уничтожение и изменение мест обитания 
Одна из основных проблем сохранения леопарда заключается в разрушении среды обитания. Последний очаг некогда обширного ареала, распространявшегося на большую часть Маньчжурии, находится на юге Приморского края в Хасанском районе, а его площадь составляет около 45—50 км².

На сокращение ареала леопарда на юго-западе Приморья влияет уменьшение площади лесов из-за их вырубки. Лесосырьевые ресурсы в пределах ареала дальневосточного леопарда являются весьма ограниченными, однако, здесь имеют место бессистемные вырубки хвойных пород, а также дуба и ясеня. Лесные пожары также оказывают существенное влияние на сокращение площади лесов, в которых обитает дальневосточный леопард. Местное население на юго-западе Приморья издавна практикует весеннее выжигание сухой растительности. В результате регулярных лесных пожаров смешанные леса сменяются низкорослыми и мало плодоносящими дубняками, которые, в свою очередь, часто сменяются безлесными травянисто-кустарниковыми зарослями. Около 40 % территории обитания вида может быть подвержено лесным пожарам.

Негативно на ареале дальневосточного леопарда сказывается строительство на его территории автомобильных, железных дорог, трубопроводов и различных промышленных объектов. Автомобильная и железная дороги Краскино—Хуньчунь являются серьёзными препятствиями для перемещения леопардов и сохранения контактов между их популяциями в России, Китае и Корее.
 24 октября 2015 года в Хасанском районе Приморского края на 35 километре автодороги Раздольное—Хасан один леопард, выйдя на проезжую часть, погиб в результате наезда легкового автомобиля.
 24 июля 2016 года ещё один леопард — трёхлетняя самка — был сбит автомобилем на той же трассе Раздольное—Хасан неподалёку от села Кравцовка, после чего она скрылась в лесу и её дальнейшая судьба на протяжении длительного времени была неизвестна. Однако, в декабре 2017 года, при проверке фотоловушек сотрудниками национального парка «Земля леопарда», была замечена и идентифицирована на нескольких снимках считавшаяся погибшей самка леопарда. При этом она выглядела здоровой и не имела следов травм, полученных при столкновении с автомобилем.

Изменения качества территории ареала происходит из-за развития сельского хозяйства. По-прежнему серьёзным фактором воздействия на среду обитания леопарда является деятельность военных полигонов.

Одной из причин сокращения качественных характеристик ареала леопарда также является конкурентный пресс со стороны амурского тигра, численность которого на юго-западе Приморья постепенно увеличивается.

В случае реализации совместного проекта России, Китая и Северной Кореи «Туманган», включающего строительство порта в устье реки Туманной, территория леопардов будет прорезана транспортной сетью, что значительно уменьшит размер территории их обитания.

Дополнительную угрозу создаёт вырубка лесов в местах обитания этого вида китайскими компаниями.

Близкородственное скрещивание 
В настоящее время в условиях дикой природы малое генетическое разнообразие и небольшие изолированные популяции дальневосточного леопарда являются причиной возникновения случаев инбридинга. Это снижает репродуктивные качества новых поколений, уменьшая их жизнеспособность и устойчивость к заболеваниям. Особенно негативное влияние оказывает фрагментация ареала и связанная с ним фрагментация популяции. В истории подвида уже был такой пример, когда две изолированные популяции дальневосточного леопарда в течение короткого периода времени полностью исчезли.

Охрана 

Дальневосточный леопард внесён в Приложение I СИТЕС (Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры) и Красную книгу Международного союза охраны природы. В Красной книге Российской Федерации дальневосточный леопард относится к I категории как редчайший, находящийся на грани исчезновения подвид с крайне ограниченным ареалом, основная популяция которого находится в пределах России. Охота на леопарда в СССР и России запрещена с 1956 года, отлов в дикой природе запрещён с 1966 года. Согласно УК РФ (с изменениями 2013 года), за убийство дальневосточного леопарда виновному грозит лишение свободы до трёх лет в случае отсутствия отягчающих обстоятельств, в случае охоты в составе организованной группы — до 7 лет и взыскание ущерба в размере до 2 миллионов рублей. Дальневосточный леопард включён в Красную книгу Приморского края, а также (с формулировкой «…периодически заходит») — в Красную книгу Забайкальского края.

Заповедники 

В 1916 году на территории обитания леопарда был открыт государственный природный заповедник «Кедровая Падь». С 2000 года его площадь занимает  гектаров.

В октябре 2008 года был открыт новый заказник для леопардов, получивший название «Леопардовый». Заказник занимает  гектаров на территории Хасанского, Надеждинского и Уссурийского районов Приморского края. Он был создан путём объединения территории ранее существовавших заказников «Барсовый» и «Борисовское плато». Это стало частью выполнения стратегии сохранения дальневосточного леопарда, разработанной WWF ещё в 1999 году.

Постановлением Правительства РФ (04.2012) в Приморье создан национальный парк «Земля леопарда». В его состав вошёл заказник «Леопардовый». Этот национальный парк площадью 262 тысячи гектаров охватывает 60 % всей территории обитания дальневосточного леопарда. Вместе с охранной зоной национального парка и заповедником «Кедровая Падь», который входит в объединённую дирекцию ФГБУ «Земля леопарда», площадь охраняемых территорий составляет 360 тысяч гектаров, что в 1,5 раза больше площади Москвы. Здесь за леопардами следят более 400 автоматических камер — фотоловушек. Это самая большая сеть фотомониторинга в России.

26 марта 2016 года был открыт Нарвинский автодорожный тоннель, построенный в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда. В него ушла часть автомобильной дороги, проходившей по территории национального парка «Земля леопарда», что позволило обезопасить традиционные пути переходов дальневосточного леопарда.

Правительственные программы 

На основании распоряжения президиума Российской академии наук и при поддержке Владимира Путина в 2008 году была утверждена специальная программа по изучению, сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда на российском Дальнем Востоке. Она реализуется в качестве самостоятельного проекта в рамках постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, и других особо важных животных фауны России. В рамках данной программы исследования проводятся специалистами Института проблем экологии и эволюции животных им. А. Н. Северцова (ИПЭЭ РАН), а также Русского географического общества. Программа преследует своей целью разработку научных основ для восстановления и сохранения популяции дальневосточного леопарда в пределах его исторического ареала на территории Дальнего Востока России. В ходе программы проводится изучение состояния и мониторинг популяции леопарда. По итогам работы запланировано создание новой редакции стратегии, направленной на сохранение дальневосточного леопарда и подготовка рекомендаций для государственных природоохранных структур по его сохранению.

Неправительственные организации 
С 2000 года действует Альянс по сохранению дальневосточного леопарда и амурского тигра (The Amur Leopard & Tiger Alliance — ALTA) — широкомасштабный проект по спасению и сохранению популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра, объединяющий 15 международных и российских организаций. ALTA разрабатывает мероприятия, связанные с контролем и пресечением браконьерства и вырубки лесов, а также исследовательские программы по изучению амурского леопарда. Одним из направлений деятельности является программа по содержанию и разведению дальневосточного леопарда и амурского тигра в неволе. Она является сфокусированной на поддержании популяций этих редких кошачьих с высоким генетическим разнообразием для возможного выпуска животных в перспективе из неволи в дикую природу.

Представители Альянса тесно сотрудничают с Всемирным фондом дикой природы, которым реализовано несколько проектов, направленных на защиту амурского леопарда в дикой природе. Так, в 1999 году Всемирный фонд дикой природы разработал «Стратегию сохранения дальневосточного леопарда в России».

В 2011 году по инициативе Сергея Иванова была создана автономная некоммерческая организация «Дальневосточные леопарды», основной целью которой стало изучение, сохранение и восстановление популяции тогда вымирающей дикой кошки.

Изучение в природе

Мониторинг фотоловушками 
Дальневосточных леопардов отслеживают в том числе с помощью фотоловушек. Фотоловушки, имеющие срабатывающий на движение тепла инфракрасный датчик и соединённый с ним фотоаппарат, крепят к деревьям или другим неподвижным объектам, ставят парами напротив друг друга, дабы сфотографировать леопарда с обеих сторон. Их ставят по две стороны звериных тропинок, при этом посередине кладут запаховую приманку, на которую леопард должен отреагировать и остановиться. Инфракрасные датчики располагают на 45—50 сантиметрах над тропой и на дистанции в 3,5—5 метров от места, где предположительно будет проходить дальневосточный леопард. В начале использовались активные (срабатывавшие, когда существо пересекало дискретный луч) инфракрасные датчики, затем по ряду причин их заменили на пассивные (срабатывавшие в случае появления излучавшего инфракрасные волны объекта) датчики. Фотоловушки проверяют раз в 5—6 дней, во время проверки всю полученную информацию заносят в полевые дневники и впоследствии в электронные базы данных. Во время проверки фотоловушкам меняют фотоплёнки или цифровые носители. Этот вид отслеживания леопардов используют зимой или весной, поскольку именно в это время фотоловушки и их элементы питания работают лучше всего. Данный метод довольно дорогой, но он даёт достоверную информацию по ряду важных вопросов, а полученные с его помощью данные можно обработать для статистик. Среди важнейших преимуществ метода — он безопасен для леопарда. Также, как и метод, основанный на неинвазивных генетических отходах, этот способ весьма перспективен. С его помощью удавалось пронаблюдать за каждым леопардом индивидуально, вмешиваясь лишь в опасных для леопарда ситуациях. Мониторинг помогает индивидуально отслеживать выводки и часто применяется при расследованиях убийств леопардов.

В ходе мониторинга составляется база данных, состоящая из карточек на всех отслеженных леопардов. В карточках указываются: пол, возраст, статус, размер, особые приметы и дополнительные сведения (вроде данных о зафиксированной встрече леопарда-самца с леопардом-самкой) о леопарде.

Территория мониторинга делится на две части — северную и южную площадки. Северная площадка находится на границе заказника «Леопардовый», южная — на северной границе заповедника «Кедровая Падь».

Хронология мониторинга 
Первые 24 пары фотоловушек были опробованы в 2000 году. В 2001 году их успешно проверили и отработали методики их применения на амурских тиграх. В этом же году получили первые фотографии дальневосточного леопарда, снятые фотоловушками. В 2002 году начался первый мониторинг дальневосточных леопардов фотоловушками на северной и южной площадках. В 2004—2005 годах мониторинг проводили только на северной площадке. В 2006 году WWF купил оборудование и начал финансирование мониторинга дальневосточных леопардов на южной площадке, одновременно протестировав фотоловушки с цифровым носителем на тиграх. В 2007 году установили фотоловушки за пределами территории ИТС, в этом же году были сняты первые фотографии дальневосточного леопарда, временами заходящего на территорию КНР. В 2008—2010 году началась массовая замена фотоловушек на новые модели с цифровыми носителями. В 2011 году был поставлен рекорд по количеству сфотографированных леопардов за период с начала наблюдений до 2012 года, тогда же впервые использовали видео-режим съёмки фотоловушками.

В 2003—2011 годах в результате мониторинга на «северной площадке» был сфотографирован 41 леопард. На «южной площадке» в 2011 году за 64 дня в 11 местах сфотографировали 12 дальневосточных леопардов. Из них 8 уже были сняты в предыдущих годах мониторинга, но было 4 новых, которые раньше не фотографировались.

Нумизматика 
 5 марта 2019 года Банк России выпустил в обращение серебряную памятную монету номиналом 2 рубля серии «Красная книга» «Дальневосточный леопард»

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pikunov, D. G., Aramilev, V. V., Fomenko, V. V., Miquelle, D. V., Abramov, V. K., Korkishko, V. G., Nikolaev, I. G. (2000). Endangered species: The decline of the Amur leopard in the Russian Far East. Russian Conservation News 24 (PDF; 4,6 MB): 19—21.
 Жуков Б. Пятнистый призрак // Вокруг света, февраль 2008, № 2 (2809), рубрика «Зоосфера». Архив
 Зарубина Т. Кошка, которой негде гулять // Вокруг света, январь 2013, № 1 (2868), рубрика «Проект Русского географического общества».

Электронные публикации

Ссылки 
 Дальневосточный леопард на сайте WWF.ru
 
 
 Веб-камеры в вольере дальневосточных леопардов в Таллинском зоопарке
 Учёные Приморья отмечают рост численности дальневосточного леопарда
 

Леопарды
Исчезающие виды
Фауна Дальнего Востока
Приложения СИТЕС
Млекопитающие Азии